Erzin est un chef lieu de district dans la province de Hatay en Turquie.
 Erzin (en ) est une ville de la république de Touva (en ) de la fédération de Russie.
 Erzin (en ) est une rivière de Sibérie qui coule en république de Touva et qui se jette dans la rivière Tes (ou Tessiin Gol), tributaire du lac Uvs Nuur.